Uliaga puede referirse a:
 el nombre común de la planta Adenocarpus complicatus;
 el nombre común de la planta Cytisus cantabricus; o
 el nombre común de la planta '''''Genista scorpius.